In 2003 werd het 102de Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 25 januari tot 5 april. Na het opdoeken van het Torneio Rio-São Paulo keerden de negen clubs die in deze competitie speelden terug naar het Campeonato Paulista. De clubs werden verdeeld over drie groepen, waarvan de top twee en de twee beste derdes zich kwalificeerden voor de kwartfinale. De overige teams speelden een degradatietoernooi. Corinthians werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Tweede fase
In geval van gelijkspel ging degene door die het beste presteerde in de competitie.

Degradatietoernooi

Degradatie play-off

Play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista